Il singolare del torneo di tennis Proximus Diamond Games 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Venus Williams che ha battuto in finale Justine Henin 6-3, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Venus Williams (campionessa)
 Justine Henin (finale)
 Amélie Mauresmo (semifinali)
 Jelena Dokić (secondo turno)

 Silvia Farina Elia (quarti di finale)
 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Anne Kremer (secondo turno)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Proximus Diamond Games 2002